Nippobodes är ett släkte av kvalster. Nippobodes ingår i familjen Nippobodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Nippobodes